Trzecie czytanie – czytanie z Ewangelii na Mszy Świętej niedzielnej, część Liturgii Słowa
 Część procesu legislacyjnego; zob. proces legislacyjny w Polsce i w Unii Europejskiej